A 46. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (IMO 2005) Mexikóban, Méridában rendezték 2005. július 11-étől 19-ig. Kilencvenkét ország versenyzői indultak az olimpián. Magyarország két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett, összpontszámával pedig holtversenyben 9. lett az országok között.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat

A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Pelikán József, helyettes vezetője Dobos Sándor volt.

Kapcsolódó szócikkek 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia hivatalos honlapja
Pelikán József beszámolója az olimpiáról

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák